Села:
 Бондарі — Житомирська область, Коростенський район
 Бондарі — Одеська область, Подільський район
 Бондарі — Полтавська область, Кременчуцький район
 Бондарі — Полтавська область, Чорнухинський район
 Бондарі — Рівненська область, Дубенський район
 Бондарі — Сумська область, Буринський район
 Бондарі — Сумська область, Конотопський район
 Бондарі — Чернігівська область, Бахмацький район

 Бондарі — колишнє село Козелецького району Чернігівської області, виселено у 1958 році

Інше:
 Бондарі — район в селі Козари Носівського району Чернігівської області